Ramona (voornaam), een meisjesnaam

Plaatsen 
Ramona (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Ramona (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Ramona (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Ramona (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Ramona (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota

Entertainment 
Ramona (roman), een roman uit 1884 van Helen Hunt Jackson
Ramona (1916), de stomme verfilming van de roman door Donald Crisp met Mabel Van Buren en Adda Gleason
Ramona (1936), de verfilming van de roman door Henry King met Loretta Young en Don Ameche
Ramona (1988), een televisieserie
Ramona (1991), een Belgische televisieserie
Ramona (2003), een Zweedse tweedelige miniserie
Ramona (lied), de titelsong van de film en een hit van The Blue Diamonds
Ramona Wulf, Duitse schlagerzangeres